Grabar ist:
eine Bezeichnung für die Altarmenische Sprache

sowie der Familienname von:

 André Grabar (1896–1990), französischer Kunsthistoriker
 Igor Emmanuilowitsch Grabar (1871–1960), sowjetischer Maler
 Kolinda Grabar-Kitarović (* 1968), kroatische Politikerin (HDZ), Diplomatin und 4. Staatspräsidentin der Republik Kroatien
 Oleg Grabar (1929–2011), US-amerikanischer Kunsthistoriker, Sohn von André Grabar
 Pierre Grabar (1898–1986), französischer Biochemiker
 Wladimir Emmanuilowitsch Grabar (1865–1956), sowjetischer Rechtshistoriker, Bruder von Igor Emmanuilowitsch Grabar